Червоноград — название населённых пунктов на Украине:

 Червоноград — город в Львовской области.
 Червоноград (также Червоногруд) — исчезнувший город в Тернопольской области.

См. также 
 Красноград